Турнир от сериите Мастърс в Монте Карло или Монте-Карло Мастърс „Ролекс“ е международен турнир по тенис за мъже от Сериите Мастърс

Местоположение 
Провежда се на кортовете в Рокебрюн-Кап-Мартин (Франция), граничещо с Монте Карло (Монако). Турнирът се играе на клей. Понастоящем се провежда всяка година в периода април-май.

История 
Турнирът се провежда от 1897 г., от 1990 става част от международните серии Мастърс.

Сингъл 

Турнири от сериите Мастърс
Спорт в Монако